Ľudovít Kroner (19. prosince 1925, Staškov – 19. prosince 2000, Považská Bystrica) byl slovenský herec. Bratr herce Jozefa Kronera.

Vyučil se autolakýrníkem. Od roku 1942 pracoval v Novém Mestě nad Váhom, od roku 1947 v Považské Bystrici. Při svém zaměstnání se od začátku 60. let 20. století uplatňoval v slovenských a českých filmech v epizodních rolích.

Filmografia 
 1961: Tri razy svitá ráno (Greňo)
 1968: Stopy na Sitne
 1968: Tony, tobě přeskočilo (Tony)
 1969: Smuteční slávnost (Chladil)
 1970: Eden a potom (Franc)
 1971: Keby som mal pušku (Magdolen)
 1971: Zlozor
 1972: Ľalie poľné] (Šimon)
 1973: Hriech Kataríny Padychovej (Drnák)
 1973: Přijela k nám pouť (Tony)
 1974: Veľká noc a veľký deň (Blažej)
 1975: Pacho, hybský zbojník (Pachův bratr Ondro)
 1976: Keby som mal dievča (Vladův otec)
 1976: Terezu bych kvůli žádné holce neopustil (ošetřovatel)
 1976: Ružové sny (Marcel)
 1977: Na veliké řece (Čihaj)
 1977: Stíny horkého léta (hostinský)
 1977: Volání rodu (Čihaj)
 1979: Božská Ema
 1979: Hordubal
 1979: Chlapi přece nepláčou (příslušník VB)
 1980: Děti zítřků (děda Kufr)
 1980: Otec ma zderie tak či tak (Miško Štefanec)
 1981: Otec (stařeček)
 1981: Pohádka svatojánske noci (Šindelář)
 1982: Malinový koktejl (Kulha)
 1982: Popolvár najväčší na svete (Blahoslavův sluha)
 1984: Kráľ Drozdia brada (trpaslík, vězeň)
 1985: Do zubů a do srdíčka
 1986: Šiesta veta

Rodokmen

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Slovenští herci
Narození v roce 1925
Úmrtí v roce 2000
Muži
Narození 19. prosince
Narození ve Staškově